Владимир Николаевич Матюшко () — белорусский военный деятель, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (1999).

Биография 
С 26 октября 1994 года по 20 января 1999 года работал начальником Управления КГБ Республики Беларусь по Гродненской области.

С 20 января по 8 ноября 1999 года был заместителем Председателя КГБ Республики Беларусь.

8 ноября 1999 года уволен с военной службы в запас по возрасту.

Награды 
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (1997)

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Генерал-майоры (Белоруссия)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании